Лос Кесос има више значења:

 Лос Кесос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Кесос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику